Moghulen steht für:

 veraltete Wortform für Moguln, Herrscher im Mogulreich (Indien 1526–1858), siehe Liste der Großmoguln
 veraltete Bezeichnung für Mongolen, ethnische Gruppen, von nordost-asiatischen Stämmen abstammend
 Mogulen, die Bewohner von Mogulistan

Siehe auch:
 Mogul (Begriffsklärung)